Le Comité d'aide et de sauvetage (, raccourci en Vaada ; ) était un petit groupe de personnalités sionistes implanté à Budapest, en Hongrie dans les années 1944-1945. Il a aidé des Juifs à échapper à la Shoah pendant l'occupation du pays par le Troisième Reich.

Les principales personnalités du Comité sont Ottó Komoly (président), Rudolf Kastner (vice-président exécutif), Samuel Springmann (trésorier) et Joel Brand, chargé du tijul, c'est-à-dire les opérations clandestines de sauvetage des Juifs. Les autres membres sont Hansi Brand (épouse de Joel Brand), Erno Szilagyi (du mouvement gauchiste Hashomer Hatzaïr), Peretz Revesz, Andras Biss et Nison Kahan. Après l'occupation des nazis en mars 1944, les responsabilités sont redistribuées : Otto Komoly devient responsable des négociations avec le gouvernement, l'armée et la police en Hongrie, tandis que Kasztner (une fois Brand parti vers Istanbul) mène les négociations avec les Allemands, dont Adolf Eichmann.

Références

Annexes

Articles connexes 
 Histoire des Juifs en Hongrie
 Train Kastner
 Shoah en Hongrie

Bibliographie 
 
 Braham, Randolph L.  The politics of genocide : the holocaust in Hungary.
 Molnár, Judit: Otto Komoly Diary
  Weitz, Y. The Man Who Was Murdered Twice: The Life, Trial and Death of Israel Kasztner, Jerusalem: Yad Vashem, 2011.

Histoire des Juifs en Hongrie
Résistance juive
Seconde Guerre mondiale
Shoah
1944
Shoah en Hongrie
Sauvetage de Juifs pendant la Shoah